Een verkeersweg:
 N127 (België)
 N127 (Frankrijk)
 N127 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing